Capnophaeum — рід грибів родини Capnodiaceae. Назва вперше опублікована 1918 року.

Класифікація 
До роду Capnophaeum відносять 9 видів:
 Capnophaeum citri
 Capnophaeum citricola
 Capnophaeum citricolum
 Capnophaeum fuliginoides
 Capnophaeum indicum
 Capnophaeum ischurochloae
 Capnophaeum laricis
 Capnophaeum spongiosum
 Capnophaeum vermisporum

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1918. Notas micológicas. Physis Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales. 4(17):281-295 - P.287

Роди грибів